Пе́рвый кана́л может означать:
 Первый канал — телевизионный канал, вещающий на несущей частоте 49,75 МГц (частоты от 48,5 МГц до 56,5 МГц), несущая частота звукового сопровождения — 56,25 МГц, средняя длина волны канала — 5,714 м.
Названия телевизионных каналов:
 Первый канал (:en:One HD) — телеканал в Австралии.
 Первый канал (:en:Channel One (Bangladesh)) — телеканал в Бангладеш.
 Первый канал (:en:Channel 1 (Israel)) — бывший телеканал в Израиле.
 Первый канал (:en:tvOne (Indonesia)) — телеканал в Индонезии.
 Первый канал (:en:Channel 1 (Iran)) — телеканал в Иране.
 Первый канал (:en:One TV (Malta)) — телеканал на Мальте.
 Первый канал (:en:C1 Television) — телеканал в Монголии.
 Первый канал — телеканал в Новой Зеландии.
 Первый канал Армении — телеканал в Армении.
 Первый канал Грузии — телеканал в Грузии.
 Первый канал — телеканал в России.
 Первый канал. Всемирная сеть — дочернее предприятие Первого канала.
 Первый канал ЦТ — бывший телеканал в Советском Союзе, название «Первой программы ЦТ» с 16 сентября по 27 декабря 1991 года.
 Первый канал «Останкино» — бывший телеканал в России.
 Первый канал (:en:TV One (US TV network)) — телевизионная сеть в Соединённых Штатах Америки.
 Первый канал (:en:Channel 1 (NTSC-M)) — телеканал в Соединённых Штатах Америки.
 Первый канал (:en:Channel One (UK TV channel)) — телеканал в Соединённом Королевстве.
 Первый канал «Евразия» — телеканал в Казахстане.